Virág Gábor (1940–2021) vajdasági magyar helytörténész
 Virág Gábor (1973–) vajdasági magyar író